Oleksandr Zinòviev o Aleksandr Zinóviev (1961-2005): ciclista ucraïnès
 Aleksandr Zinóviev (filòsof) (1922-2006): filòsof i sociòleg rus